Mariam V. Agababjan (1964 -  ) é uma botânica  armênia .

Ligações externas
  

Botânicos da Armênia